Liutold ist der Name folgender Personen:

 Liutold (Augsburg) († 996), Bischof von Augsburg
 Liutold (Mondsee), Mönch des Klosters Mondsee
 Liutold von Achalm († 1098), Graf von Achalm und Stifter des Klosters Zwiefalten
 Liutold von Admont († 1171), Abt des Klosters Admont 
 Liutold von Eppenstein (auch Luitpold von Eppenstein; um 1050–1090), Herzog von Kärnten und Markgraf von Verona

Siehe auch:
 Leutold
 Lüthold
 Luitpold